Ли́ли Михайловна Иашви́ли (; 10 мая 1920, Тифлис, Грузинская ССР, ныне Тбилиси, Грузия — 1983, там же) — грузинский композитор и педагог. Народный артист Грузинской ССР (1981).

Биография 
В 1953 окончила Тбилисскую консерваторию по классу Ионы Туския (теория и композиция). С 1962 года преподавала композицию в третьей музыкальной школе, а с 1970 года — в Эстрадном училище в Тбилиси. Работала преимущественно в области детской и эстрадной музыки. Писала песни, музыку к спектаклям.

Сочинения 
 оперетта для детей «Башмаки Бабаджаны» («Коши Бабаджана») (1968, Тбилиси)
 оперетта для детей «Ирмиса» (1971, Тбилиси)
 оркестровая сюита (1954)
 соната для скрипки и фортепиано (1953)

Награды 
 1966 — Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР
 1981 — Народная артистка Грузинской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 205 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки  

Композиторы оперетт
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР